Der Davis Cup 1948 war die 37. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen die Tschechoslowakei durch, unterlag aber im anschließenden vom 4. bis 6. September stattfindenden Finale Titelverteidiger USA klar mit 0:5. Es war der bisher 16. Titel der USA, und bereits der dritte in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 30 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
Pakistan nahm zum ersten Mal am Bewerb teil. Weiters bestritt die Türkei ihre erste Begegnung, nachdem sie 1946 bereits gemeldet hatte, dann aber nicht angetreten war.

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über die Tschechoslowakei.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnten sich die USA klar mit 5:0 durchsetzen. Es war die sechste US-amerikanische Finalteilnahme in Folge, und das fünfte Endspiel gegen Australien in Serie. Die USA gewannen den bisher 16. Titel der USA.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1948
Tennisturnier 1948